Retrakcja – termin niosący w sobie pojęcie „ściągania”, retraktem nazywa się wynik retrakcji.
 retrakcja w teorii kategorii,
 retrakcja w topologii,
 retrakcja deformacyjna,
 retrakcja otoczeniowa,
 retrakcja w medycynie.

Inne znaczenia 

 wycofanie publikacji naukowej po jej opublikowaniu.